Италианска кампания може да се отнася за:

 Италианска кампания (1796-1797) – военни действия на френската революционна армия срещу Австрия и Сардинското кралство, в които Наполеон се прочува като военачалник
 Италиански поход на Суворов (1799) – серия от бойни действия на комбинираната руско-австрийска армия, оглавена от генерал Александър Василиевич Суворов, в северната част на Италия през април-август 1799 г.
 Италианска кампания (1800) – военна кампания на Наполеон I срещу Австрия в Северна Италия, част от войната на Втората коалиция, завършила с френска победа в битката при Маренго.
 Италиански фронт (Първа световна война) 
 Италианска кампания (Втора световна война) – военните действия на италианския фронт по време на Втората световна война